Multi-Organ Failure – niewydolność wielonarządowa
 Metal-organic framework – klasa związków chemicznych zawierających kation metalu skompleksowany przez ligandy organiczne budujące jedno-, dwu- lub trójwymiarową strukturę.
 Meta-Object Facility – standard nałożony przez konsorcjum Object Management Group dla Inżynierii Opartej na Modelach
 Microsoft Operations Framework – microsoftowy odpowiednik ITILa ze wskazówkami do wykorzystania odpowiednich produktów
 miejski obszar funkcjonalny z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)